F2F peut faire référence à :
 un réseau d'ami à ami, type particulier de réseau P2P anonyme ;
 le Grumman F2F, avions de chasse américain.